R is de achttiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
 r, symbool voor de straal van een cirkel (<Latijn: radius)
 r, afkorting voor de Thaise vlaktemaat rai
 R, symbool voor elektrische weerstand (<Engels: resistance)
 R, symbool voor de (algemene of molaire) gasconstante
 R, symbool voor de niet-SI-eenheid röntgen
 R, de rekgrens (of belastinggrens)
 R∞, symbool voor de rydbergconstante
 °Ré of °R, voor graden Réaumur, een verouderde eenheid voor het meten van temperatuur
 °R of °Ra, voor graden Rankine, een verouderde eenheid voor het meten van temperatuur
 °Rø, voor graden Rømer, een verouderde eenheid voor het meten van temperatuur

In de scheikunde
 R, symbool voor de koolwaterstofketen

In de wiskunde
 ℝ of , symbool voor de verzameling van reële getallen
 , symbool voor de reële -dimensionale coördinatenruimte 
 r, symbool voor Karl Pearsons correlatiecoëfficiënt
 r, symbool voor de (lengte van de) straal van een cirkel of van een bol

In de informatica
 R (softwarepakket), een omgeving voor statistische berekeningen en grafieken

Overig
 R, reproductiegetal van een infectieziekte dat het gemiddeld aantal secundaire besmettingen weergeeft
 R, een van de ratingcategorieën in het MPAA-filmkeuringssysteem in de VS (<Engels: restricted)
 R, de interne naam voor de Oldsmobile Curved Dash
 R, afkorting voor de in Indonesië gebruikte adellijke aanspreektitel Raden
 R (James Bond), de opvolger van Q in de James Bond-films, gespeeld door John Cleese
 R (softwarepakket), een wiskundig softwarepakket
 R (spoorwegrijtuig), een voormalige serie (aanhang)rijtuigen van de Belgische spoorwegen
 R, aanduiding voor de toren (Rook) in Engelse notatie van schaakpartijen 
 Ř, letter in het Tsjechische, Silezische en Oppersorbische alfabet
 ®, teken dat aangeeft dat een merk in de VS in het merkenregister is ingeschreven
 Я, letter van het cyrillische alfabet en wordt gebruikt in het Russisch, Wit-Russisch en Oekraïens
 R, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de redacteur in de documentaire hypothese

Zie ook 
 Uitspraak van de r in het Nederlands